Elsa (Disney), personage uit Frozen
Elsa (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Elsa (Texas), plaats in de VS
Elsa (voornaam), een meisjesnaam
Elsa (zangeres)
European Law Students' Association, een Europese studievereniging van rechtenstudenten.